Kovačica je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo 
Do rata se Kovačica cijela nalazila u općini Tuzla.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli